Falk kan avse:
 Falkfåglar – en ordning som ibland kallas falkartade rovfåglar
 Falk (efternamn) – ett efternamn och personer med efternamnet
 Falk (släkt) – flera släkter